Первый дивизион Джей-лиги 2014 — 22-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Начался 1 марта и завершится 6 декабря 2014 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Сёнан Бельмаре», «Джубило Ивата» и «Оита Тринита». Их заменили «Гамба Осака» и «Виссел Кобе», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Джей-лиге 2 2013, а также «Токусима Вортис», победившая в плей-офф Джей-лиги 2.

Команды

Турнирная таблица 

Источник: J. League Data</small>

Результаты матчей

Бомбардиры 

Источник: J. League Data

См. также 
 Второй дивизион Джей-лиги 2014

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги  

Япония
Спорт в Японии в 2014 году
2014